Tra le competizioni dello sci alpino ai XVII Giochi olimpici invernali di  lo slalom gigante maschile si disputò mercoledì 24 febbraio sulla pista Kringla di Hafjell; il tedesco Markus Wasmeier vinse la medaglia d'oro, lo svizzero Urs Kälin quella d'argento e l'austriaco Christian Mayer quella di bronzo.

Detentore uscente del titolo era l'italiano Alberto Tomba, che aveva vinto la gara dei XVI Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Val-d'Isère precedendo il lussemburghese Marc Girardelli (medaglia d'argento) e il norvegese Kjetil André Aamodt (medaglia di bronzo); il campione mondiale in carica era Aamodt, vincitore a Morioka 1993 davanti all'austriaco Rainer Salzgeber e allo svedese Johan Wallner.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificato
DNS = non partito
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

1ª manche:
Ore: 10.00 (UTC+1)
Pista: Kringla
Partenza: 725 m s.l.m.
Arrivo: 258 m s.l.m.
Dislivello: 467 m
Porte: 65
Tracciatore: Gustav Thöni (Italia)

2ª manche:
Ore: 13.30 (UTC+1)
Pista: Kringla
Partenza: 725 m s.l.m.
Arrivo: 258 m s.l.m.
Dislivello: 467 m
Porte: 64
Tracciatore: Bernd Zobel (Austria)

Bibliografia

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di sci alpino 1994

Collegamenti esterni 
 
 

Slalom gigante maschile